Kleine může být:

 Kleine Mühl – rakouská řeka
 Kleine Scheidegg – vysokohorský průsmyk mezi vrcholy Eiger a Lauberhorn ve Švýcarsku

příjmení
 Piet Kleine (* 1951) – nizozemský rychlobruslař, cyklista a maratonský bruslař